mesosoma – środkowa część ciała błonkówek
 mesosoma – część męskich genitaliów niektórych muchówek
 mesosoma – przedodwłok skorpionów
 mesosoma – wolne segmenty tułowia skorupiaków
 mesosoma – region ciała kikutnic

Przypisy